Ви́ктор Ива́нович Гончаро́в:
 Гончаров, Виктор Иванович (род. 1951) — российский шахматный тренер.
 Гончаров, Виктор Иванович (род. 1959) — российский политический деятель, депутат Госдумы 6 созыва.
 Гончаров, Виктор Иванович (1951—2013) — советский, российский хормейстер, дирижёр.